Андре́й Григо́рьевич Кашечкин (род. , Кызылорда) — казахстанский шоссейный велогонщик, выступающий за команду Astana. Занял 3-е место на Вуэльте Испании 2006, где первенствовал его капитан Александр Винокуров. На следующем Тур де Франс они оба попались на употреблении допинга. Через 3 года Кашечкин вернулся в велоспорт, но успехов больше не добивался.

Его младший брат, Олег, также стал велогонщиком, но значительно менее успешным.

Карьера 
В 2000 году Кашечкин добился ряда успехов в молодёжных международных соревнованиях на шоссе. В ходе следующего сезона он подписал первый профессиональный контракт. В начале карьеры Андрей также выступал на треке, на его счету бронзовые медали Азиатских игр 2002 года в командном преследовании. В том же сезоне он впервые стартовал на Вуэльте Испании. Весной 2003 года погиб его близкий друг, Андрей Кивилев; Кашечкин оказывал поддержку его семье. В 2004 году Кашечкин одержал победы в общем зачёте Тура Саксонии, а также на полуклассике Гран-при Фурми. Летом он уступил только Андрею Мизурова в групповой гонке чемпионата Казахстана и участвовал в Афинской Олимпиаде. В следующем сезоне Кашечкин успешно дебютировал на Тур де Франс, уступив в молодёжном зачёте только Ярославу Поповичу.

2006 год стал пиком карьеры Кашечкина. Весной он выиграл этап Париж — Ницца, летом выиграл групповую гонку чемпионата Казахстана, опередив Александра Винокурова. В сентябре Андрей был главным помощником Винокурова на Вуэльте Испании в команде Astana Team. Тому удалось выиграть общий зачёт гонки, а Кашечкин замкнул тройку призёров и одержал победу на 18-м этапе. Перед 15-м этапом оба казахстанца уклонились от сдачи допинг-пробы. Следующим летом они всё же были пойманы на гемотрансфузии: Винокуров провалил тест в день победного 15-го этапа, и его команда была изгнана с гонки; Кашечкин шёл 8-м в общем зачёте, он не прошёл внеплановую пробу через неделю после этого. Андрей был дисквалифицирован на 2 года, во время которых он безуспешно пытался доказать свою невиновность.

Во время дисквалификации у Кашечкина испортились отношение с Винокуровым. Это имело для него негативные последствия, так как Александр, лидер национального велоспорта, пользовался авторитетом у руководства команды Astana. После завершения срока дисквалификации Кашечкин не дождался приглашения от «Астаны», и испытал противодействие соотечественников на чемпионате мира. Только летом 2010 года Андрей сумел подписать контракт, с . Через год Винокуров получил травму на Тур де Франс 2011 и объявил о прекращении карьеры. В этот момент Кашечкин разорвал контракт с Lampre-Farnese Vini и перешёл в Astana, заняв освободившееся место. Осенью Винокуров передумал, и Роману Кирееву пришлось осводить место, объявив о прекращении карьеры. После возвращения в гонки Кашечкин регулярно участвует в супермногодневках, но больше не достигал сколько-нибудь значимых успехов. Винокуров снова завершил карьеру после сезона 2012, объявив о желании возглавить Astana. Кашечкин раскритиковал это решение, он также противился возвращению Винокурова осенью 2011 года. В межсезонье команда исключила Андрея из заявок на будущие гонки, так как он отказался подписать внутренний документ.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
  

Велогонщики Казахстана
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил